Ян Ден (в оригинале Джон Дин или Джон Ден,  или ; 1679 — 18 августа 1761) — с 1711 года по 1722 год офицер военно-морского флота Российской империи. В 1719 году был осуждён военно-морским судом, и в 1722 году уволен со службы. С 1723 года он служил Великобритании, предоставляя различные сведения о флоте Российской империи.

В 1723 году предподнёс королю рукопись «История российского флота в царствование Петра Великого». 
Материалы Яна Дена были впервые переведены на русский язык графом Е. Е. Путятиным (1897). Перевод этой книги был уточнён, отредактирован и переиздан П. А. Кротовым (1999).

Служба в Российском флоте

Получение чина капитан-поручика 
Примерно в 1711 году Ян Ден поступил на службу в Военно-морской флот Российской империи. В 1712 году — третий офицер на 50-пушечном корабле «Пернов». В январе 1715 года Ян Ден получил чин капитан-поручика. В этом же году стал командовать кораблём. В 1716 году под его командованием 52-пушечный корабль «Архангел Ягудиил» пришёл в Копенгаген из Архангельска.

В 1716 году в Копенгагене Яну Дену поручено командовать 32-пушечным фрегатом «Самсон».

Отставка 

В 1719 году был осуждён Военно-Морским судом и в 1722 году уволен со службы.

Предположительно, в октябре 1723 года Ян Ден, покинув Санкт-Петербург, добрался на Котлин. В конце осени он отправился на торговом судне из России в Великобританию.

На службе Великобритании 
2 июня 1725 года Ян Ден прибыл в Кронштадт. Встретившись с Ф. М. Апраксиным, предъявил ему патент Георга I, в котором не было указано даже имя российской императрицы Екатерины I. Генерал-адмирал решил, что Ян Ден появился в Кронштадте «смотреть и проведывать здешнего состояния». Поэтому Ян Ден был отправлен в Санкт-Петербург, а в середине июня 1725 года он был выслан из страны. Результатом поездки Яна Дена стали пять страниц со списком «Нынешнее состояние русского военного флота. 1725». При этом Ден в донесении британскому государственному секретарю признал, что полностью провалил миссию: его поставленной задачей было не изучение российского флота, а наблюдение за английскими эмигрантами-якобитами в Петербурге.

В 1726 году в составе экипажа английской эскадры Дж. Ден прибыл на Балтику, чтобы блокировать Российский флот в его портах. Для достижения этой цели Ян Ден был необходим, потому что он отлично знал фарватеры в Финском заливе. При проходе южнее острова Котлин Ян Ден даже выполнял обязанности лоцмана.

После возвращения в Великобританию Ян Ден был назначен консулом в порт Остенде. В 1738 году ушел в отставку и поселился в деревне Уилфорд в Ноттингемшире, где построил два больших дома и где умер в 1761 году. Надпись на его гробнице гласит:

Тут покоится тело Джона Дина, эск., который с 1714 по 1720 г. командовал военным кораблем на службе у московского царя; после чего, будучи назначенным Его Британским Величеством консулом в порты Фландрии и в Остенд, прожил там много лет и по милости его величества ушел в отставку в эту деревню в 1738 году, где и умер 18 августа 1761 года в возрасте 82 лет. Его супруга, Сара Дин, что ушла из этой жизни 17 августа 1761 года в возрасте 81 года, покоится тут же под землей.

Примечания

Литература 
 .
 
 Лабутина Т. Л. Британский морской офицер Джон Ден на службе Петра I // Новая и новейшая история. — 2013. — № 3. — С. 177—188.

Ссылки 
 The Adventurer Captain John Deane  — биография

Офицеры Русского императорского флота
Сподвижники Петра I